Кальман Ламбрехт (; 1889—1936) — венгерский палеонтолог, специализировался на исследовании ископаемых птиц.

Биография 
В 1913 году получил степень доктора зоологии, палеонтологии и химии. Благодаря воздействию Отто Германа стал членом Венгерского института орнитологии (1909) и Королевского геологического института (1917). По рекомендации барона Франца Нопча он становится библиотекарем. В 1934 году он получает должность в Национальном музее Венгрии и место профессора в Печском университете.

По совету Отто Германа занялся палеонтологией птиц, в это время мало исследованной. В 1928 году Ламбрехт описал остатки «Palaeotis weigelti». В 1933 году опубликовал «Руководство по палеоорнитологии» (), в котором собрал описания ископаемых остатков птиц из разных музеев Европы. В этом труде он также описал и систематизировал многочисленные таксоны ископаемых птиц, в том числе «Miocorax», «», «Proardea».

Эпонимы 
В честь Ламбрехта названа пещера Кальмана Ламбрехта в горном массиве Бюкк в Венгрии и ископаемый вид дрофы «Otis lambrechti».

Публикации 
 A Borsodi Bükk fossilis madarai és Magyarország fossilis madarai, 1912
 Aves. Fossilium catalogus Frech (F. D.) Fossilium Catalogus. I. Animalia. Pars 12, 1921
 Az ősember Ősvilágok élete, 1926
 Az ősember elődei (az ősállatok), 1927
 Handbuch der Palaeornithologie, Gebrüder Borntraeger, Berlin. 1933 (Neuaufl. Amsterdam : A.Asher, 1964)

Примечания

Ссылки 
 Rezension über das Хандбух der Palaeornithologie (in The AUK, April 1934; PDF-Datei; 186 kB)
 Ein «monströser» Gänseschädel aus dem frühen Barock in der ornithologischen Sammlung des Senckenberg-Museums (PDF-Datei; 412 kB)
 Percy Roycroft Lowe: Obituary Kálmán Lambrecht. In: Ibis 78, 1936, 609—610 PDF Volltext

Биологи Венгрии
Палеонтологи Венгрии
Библиотекари Венгрии